Tudhalija I., včasih tudi Tudhalija II. ali celo Tudhalija I./II., je bil kralj Hetitskega cesarstva (Novo kraljestvo), ki je vladal v zgodnjem 14. stoletju pr. n. št. (kratka kronologija).

Prepoznavanje
Pravilno številčenje hetitskih vladarjev z imenom Tudhalija je težavno. Prvi Tudhalija je živel že v hatskem obdobju, vendar se zanj ne ve ali je vladal kot kralj ali ne. Nekatere rekonstrukcije zaporedja hetitskih kraljev umeščajo Tudhalijo I. neposredno za Muvatalija I., nekatere pa neposredno pred njim. 

Nekateri zgodovinarji ga štejejo za prvega kralja Novega kraljestva (ali cesarstva), drugi pa to mesto pripisujejo Šupiluliumi I. Tudhalija I. bi lahko bil vnuk kralja Huzije II. Lahko bi bil neposredni naslednik strmoglavljenega kralja Muvatalija I., sicer pa natančno zaporedje vladarjev na začetku Novega kraljestva ni zanesljivo, predvsem zaradi težavnega umeščanja Hatušilija II. Tudhalija I. je bil nekaj časa sovladar svojega zeta in posinovljenca Arnuvande I.

Vladanje
Tudhalijev najpomembnejši dosežek je bila zmaga nad  Ašuvo, zvezo 22 anatolskih držav, nastalo okoli leta 1400 pr. n. št. Nekateri jezikoslovci so prepričani, da iz imena Ašuva izhaja ime Azija, ki je sprva pomenilo samo Malo Azijo. Teorija je do neke mere sporna.

Družina
Tudhalijeva žena je bila kraljica Nikal-mati, s katero je imel hčerko Ašmu-Nikal, poročeno z Arnuvando I.

Družinsko drevo

Tudhalija I. v Bibliji
Številni sodobni biblicisti so prepričani, da sta Tudhalija I. ali hatski Tudalija istovetna s svetopisemskim Tidalom, kraljem ljudstev, omenjenim v Prvi Mojzesovi knjigi. Tidal se je pridružil Kedorlaomerju v napadih upornikov v Kanaanu.

Sklici

Hetitski kralji
Vladarji v 14. stoletju pr. n. št.